La  peut désigner :
 la Second Fleet, un convoi de colons et de condamnés britanniques parti à destination de Port Jackson et arrivé en 1790 ;
 la Luftflotte 2,  de la Luftwaffe allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 la Deuxième flotte des États-Unis, active de 1950 à 2011, et depuis 2018 ;
 la , active de 1903 à 1945.